Chiesa dei Santi Gioacchino e Anna (Roma) a Roma
 Chiesa dei Santi Gioacchino e Anna ai Monti a Roma
 Chiesa dei Santi Gioacchino e Anna alle Quattro Fontane a Roma